Nicolas Lopez ou Nicolás López peut désigner :
 Nicolas Lopez (1980-), un escrimeur français ;
 Nicolás López (1983-), un cinéaste chilien ;
 Nicolás López (1993-), un footballeur uruguayen ;
 Nicolas Lopez (19-), un réalisateur français.